Die Abkürzung ASOA steht für:
 Azerbaijan State Oil Academy, die Aserbaidschanische Staatliche Ölakademie
 Association Sportive d’Origine Arménienne de Valence, französischer Fußballverein; siehe AS Valence
 ASOA Modellbahnzubehör, ein Anbieter von Modellbahnzubehör

ASOA